Piet Hein – (1905-1996) matematico, inventore, scrittore, poeta e scienziato danese 
 Piet Pieterszoon Hein – (1577-1629) ammiraglio olandese
 Piet Hein – yacht reale in servizio per la Regina Giuliana dei Paesi Bassi

Pagine correlate 
 Hr. Ms. Piet Hein